Karmosingumpad kasik (Cacicus microrhynchus) är en fågel i familjen trupialer inom ordningen tättingar.

Utbredning och systematik 
Karmosingumpad kasik delas in i två underarter:
 C. m. microrhynchus – förekommer från nordostligaste Honduras till östra Panama (förutom Darién)
 C. m. pacificus – förekommer från östra Panama (Darién) till västra Colombia och västra Ecuador (El Oro)

Fågeln betraktas ofta som en underart till höglandskasik (C. uropygialis). Å andra sidan urskiljer Birdlife International och naturvårdsunionen IUCN sedan 2016 pacificus som den egna arten "stillahavskasik".

Status 
IUCN bedömer hotstatus för underarterna (eller arterna) var för sig, båda som livskraftiga.

Referenser

Externa länkar 

Trupialer
Fåglar i neotropiska regionen